Plaats in Indonesië
 Kaliputih (Kutowinangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kaliputih (Purwojati), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kaliputih (Selomerto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Kaliputih (Singorojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java